Odlingstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Odlingstjärnet, sjö i Årjängs kommun, 
Odlingstjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (0,8 ha)
Odlingstjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn